Кит може да се односи на:

 Китови, сисари
 Кит (Плутон)
 Кит (сазвежђе)
 Кит (Оаза)